M5 se lahko nanaša na:
 M5 Stuart - je lahki ameriški tank druge svetovne vojne.
 Bajonet M5 
 BMW M5 - serija avtomobilov znamke BMW.